Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 74-es, továbbá 74A, 74B jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 74-es trolibusz (Budapest)
 74A trolibusz (Budapest)
 74B trolibusz (Budapest)ideiglenes
 74-es trolibusz (Budapest, 1953–1973)megszűnt
 74A trolibusz (Budapest, 1954–1955)megszűnt